ВР, сокращение, может относиться к:
 Военная реформа
 Верховная рада
 Воздушная разведка
 Время реакции
Виртуальная реальность

См. также 
 BP